Weitzmann, Weitzman:

Patronymes 
 Jacques Julien Weitzmann (1925-1997), journaliste français.
 Kurt Weitzmann (1904-1993), historien allemand.
 Marc Weitzmann (1959-), journaliste et écrivain français.

Paronymie 
 Martin Weitzman (1942-2019), économiste américain.
 Stuart Weitzman, créateur américain de chaussures de luxe.

Autres 
 La théorie de K. Weitzmann

Patronyme allemand
Patronyme juif